Kiyosawa steht für folgende Personen:

 Kiyosawa Kiyoshi (1890–1945), japanischer Journalist 
 Emiko Kiyosawa (* 1983), japanische Skirennläuferin